

Patronyme
 Albert Charles Seward (1863-1941), un botaniste et géologue britannique,
 Desmond Seward (1935-2022), historien britannique ,
 William Henry Seward (1801-1872), un homme politique américain, gouverneur de New York et Secrétaire d'État des États-Unis ayant négocié l'achat de l'Alaska à la Russie,

Toponyme

Antarctique 
d'après Albert Charles Seward
 Montagnes Seward: Seward Mountains (Antarctica), en Antarctique

États-Unis 
 le  ;
 la péninsule Seward, en Alaska ;
 Seward, une ville du Borough de la péninsule de Kenai en Alaska ;
 Seward, une localité de la zone métropolitaine de Winston-Salem en Caroline du Nord ;
 Seward (Illinois) ;
 Seward Township (comté de Kendall), dans l'Illinois ;
 Seward Township (comté de Winnebago), dans l'Illinois ;
 Seward, ville située au Kansas ;
 Seward Township (Minnesota) ;
 Seward (Nebraska) ;
 Seward (New York) ;
 Seward, census-designated place située en Oklahoma ;
 Seward (Pennsylvanie).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme